Kuneman steht für:
 ein indonesisches Dorf im Distrikt Südalor, siehe Kuneman (Südalor)

Kuneman ist der Name von:
 Harrie Kuneman (1886–1945), niederländischer Fußballspieler